Stora Bondtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Bondtjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Stora Bondtjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (8 ha)

Se även
Bondtjärn, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn